Il doppio del Cincinnati Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato in coppia con Jonas Björkman.

Björkman e Woodbridge hanno perso in semifinale contro Mahesh Bhupathi e Leander Paes.

Bhupathi e Paes hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 6–3 Martin Damm e David Prinosil.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (secondo turno)
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni) 
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno) 
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Masters 2001
ATP Tour 2001